Hilltop puede hacer referencia a alguno de los siguientes lugares de Estados Unidos:

Hilltop, lugar designado por el censo ubicado en el condado de Pike en el estado de Georgia;
Hilltop, ciudad en el estado de Minnesota;
Hilltop, lugar designado por el censo ubicado en el condado de Trumbull en el estado de Ohio;
Hilltop, lugar designado por el censo ubicado en el condado de Frío en el estado de Texas;
Hilltop, lugar designado por el censo ubicado en el condado de Starr en el estado de Texas;
Hilltop, lugar designado por el censo ubicado en el condado de Fayette en el estado de Virginia Occidental;
Hilltop Lakes, lugar designado por el censo ubicado en el condado de León en el estado de Texas;
Hilltop Road, estación del metro de Filadelfia.